Николай Евреинов:
 Евреинов, Николай Данилович (1830—1904) — генерал-лейтенант, участник Русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Евреинов, Николай Иванович (1743 — около 1818) — российский писатель и переводчик, статский советник.
 Евреинов, Николай Николаевич (1853—после 1929) — общественный деятель и политик, член Государственной думы от Витебской губернии.
 Евреинов, Николай Николаевич (1879—1953) — русский режиссёр, драматург, актёр, теоретик и историк театра, философ, художник.